Freiwild steht für:
 Freiwild, zur Jagd freigegebenes Wild
 Tatort: Freiwild, deutscher TV-Krimi von Wolfgang Staudte aus dem Jahr 1984
 Freiwild. Ein Würzburg-Krimi, deutscher Kriminalfilm von Manuel Siebenmann aus dem Jahr 2007
 Freiwild (Schauspiel), Drama von Arthur Schnitzler
 Freiwild. Ein Lehrstück von Tätern und Opfern, Buch von Tilman Jens aus dem Jahr 2011
 Frei.Wild, Deutschrock-Band aus Brixen in der italienischen Provinz Südtirol
 frei.wild, Improvisationstheater GbR, Berlin

Siehe auch:
 Zum Freiwild erklärt, französisch-italienischer Thriller von Yves Boisset aus dem Jahr 1975